Населені пункти в Чехії:

 Козлани (Тршебич)
 Козлани (Вишков)